Provenza – antica provincia francese
 Provenza-Alpi-Costa Azzurra – regione amministrativa della Francia
 Contea di Provenza – stato del Sacro Romano Impero
 Marchesato di Provenza – marchesato del X secolo
 Provenza – singolo di Karol G del 2022